Correggio – miejscowość i gmina we Włoszech
 Antonio Allegri da Correggio – malarz włoski tworzący w okresie renesansu